Спетару () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Костешть.
 Спетару () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Кунгря.